Von — дебютный студийный альбом исландской группы Sigur Rós, выпущенный в 1997 году на лейбле Smekkleysa.

Об альбоме 
На многие песни из альбома были сделаны ремиксы и выпущены отдельным сборником Von brigði.

Композиция «Hún jörð (recycled by hassbræður)» звучит в фильме «Версия 1.0», вышедшем в 2004 году.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте группы

Альбомы Sigur Rós
Дебютные альбомы 1997 года